Винкельштедт () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Зальцведель. Подчиняется управлению Арендзее-Кальбе. Население 322 человек. Занимает площадь 20,91 км². Официальный код  —  15 3 70 122.

Ссылки
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт